Анто́ниу Ра́муш Ро́за (; 17 октября 1924, Фару — 23 сентября 2013, Лиссабон) — португальский поэт.

Биография 
Не окончил высшую школу в Фару из-за слабого здоровья. Участвовал в антисалазаровском движении Демократическое единство, три месяца провел в тюрьме. Выступил одним из основателей литературного журнала Древо (1951—1954), где, среди других, публиковались Анри Мишо и Рене Шар (Рамуш Роза опубликовал эссе о поэзии Рене Шара, который, как и Поль Элюар, оказал на него особое влияние). Как поэт дебютировал в периодике в 1958, в том же году вышла его первая книга «Отчетливый крик». Дружил и переписывался с Пьером Эмманюэлем, Андре Френо, Гильвиком, Ивом Бонфуа, Андре дю Буше, Роберто Хуарросом.

C 1962 жил в Лиссабоне. Сотрудничал с оппозиционным издательством Dom Quixote, основанным Сну Абекассиш.

Книги 
 1958 — Отчётливый крик/ O Grito Claro
 1960 — Viagem Através duma Nebulosa
 1961 — Изначальный голос/ Voz Inicial
 1961 — Sobre o Rosto da Terra
 1963 — Ocupação do Espaço
 1964 — Terrear
 1966 — Estou Vivo e Escrevo Sol
 1969 — Устройство тела/ A Construção do Corpo
 1970 — Nos Seus Olhos de Silêncio
 1972 — Обнажённый камень/ A Pedra Nua
 1974 — Não Posso Adiar o Coração (vol.I, da Obra Poética)
 1975 — Animal Olhar (vol.II, da Obra Poética)
 1975 — Respirar a Sombra (vol.III, da Obra Poética)
 1975 — Ciclo do Cavalo
 1977 — Boca Incompleta
 1977 — A Imagem
 1978 — As Marcas no Deserto
 1978 — Облако над страницей/ A Nuvem Sobre a Página
 1979 — Figurações
 1979 — Разомкнутый круг/ Círculo Aberto
 1980 — O Incêndio dos Aspectos
 1980 — Declives
 1980 — Le Domaine Enchanté
 1980 — Figura: Fragmentos
 1980 — As Marcas do Deserto
 1981 — O Centro na Distância
 1982 — O Incerto Exacto
 1983 — Quando o Inexorável
 1983 — Притяжения/ Gravitações
 1984 — Dinâmica Subtil
 1985 — Ficção
 1985 — Mediadoras
 1986 — Volante Verde
 1986 — Vinte Poemas para Albano Martins
 1986 — Clareiras
 1987 — No Calcanhar do Vento
 1988 — Книга неведения/ O Livro da Ignorância
 1988 — O Deus Nu(lo)
 1989 — Três Lições Materiais
 1989 — Acordes
 1989 — Duas Águas, Um Rio (colaboração com Casimiro de Brito)
 1990 — O Não e o Sim
 1990 — Facilidade do Ar
 1990 — Estrias
 1991 — A Rosa Esquerda
 1991 — Oásis Branco
 1992 — Pólen- Silêncio
 1992 — As Armas Imprecisas
 1992 — Clamores
 1992 — Dezassete Poemas
 1993 — Lâmpadas Com Alguns Insectos
 1994 — O Teu Rosto
 1994 — O Navio da Matéria
 1995 — Três
 1996 — Delta
 1996 — Figuras Solares
 1997 — À Mesa do Vento
 1997 — Versões/Inversões
 1998 — A Imobilidade Fulminante
 1998 — Facilidad del aire
 2000 — Pátria Soberana e Nova Ficção
 2001 — Слова/ As Palavras
 2001 — Тайный ученик/ O Aprendiz Secreto
 2005 — Génese seguido de Constelações
 2008 — A rosa intacta

Эссе 
 Poesia, liberdade livre (1962)
 A Poesía e a Interrogação do Real, 2 v. (1979—1980)
 Incisões Oblíquas (1987)
 A Parede Azul: estudos sobre poesia e artes plásticas (1991)

Признание 
Стихи Рамуша Розы выходили книгами на испанском и французском языках. Ему были присуждены Национальная поэтическая премия (1971, отказался принять), Поэтическая премия ПЕН-клуба Португалии (1980), премия Пессоа (1988), премия Международного биеннале поэзии в Льеже (1991), Большая премия имени Софии де Мелло Брейнер (2005) и др. награды. Именем поэта названа библиотека в его родном городе.

Примечания

Литература 
 Rui de Sousa J. António Ramos Rosa, ou, o diálogo com o universo. Leiria: Editorial Diferença, 1998
 Coutinho Mendes A.P. Mediacao Critica e Criacao Poetica em Antonio Ramos Rosa. Vila Nova de Famalicao: Quasi Edicoes, 2003
 Costa P.C. António Ramos Rosa: um poeta in Fabula. Lisboa: Quasi, 2006
 Coutinho Mendes A.P. António Ramos Rosa: fotobiografia: imagens do caminho das palavras e dos afectos. Lisboa: Dom Quixote, 2005

Ссылки 
 Авторская страница 
 Поэтика, библиография, поэзия on line
 Дань уважения Антониу Рамушу Розе
 Биография, стихи on line
 Антониу Рамуш Роза, лиссабонский затворник
 Место Антониу Рамуша Розы в португальской поэзии

Эссеисты Португалии
Эссеисты по алфавиту
Кавалеры Большого креста ордена Инфанта дона Энрике